Giovanni Ghinazzi – aviatore
Enzo Ghinazzi – cantante noto col nome di Pupo